Slovo hrdlička má více významů:

biologie 
 české označení pro několik rodů ptáků z čeledi holubovitých

obecně uznávané rody
 Oena (1 známý druh)
 hrdlička kapská (Oena capensis)
 Streptopelia (16–19 známých druhů)
 hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
 hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
 Turtur (5 známých druhů)
 hrdlička etiopská (Turtur abyssinicus)
 Zenaida (7 známých druhů)
 hrdlička sokorská (Zenaida graysoni)
 hrdlička karolinská (Zenaida macroura)
 hrdlička bělavokřídlá (Zenaida asiatica)

alternativní rody a řazení
 hrdlička madagaskarská (Streptopelia picturata)
 Stigmatopelia (0–2 známých druhů vyřazovaných z rodu Streptopelia)
 hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis, resp. Stigmatopelia senegalensis)
 hrdlička kropenatá (Streptopelia chinensis, resp. Stigmatopelia chinensis)

české příjmení
 Hrdlička (příjmení)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení